Mit Horenberg beziehungsweise Hörenberg kann gemeint sein:

 Hans Horenberg (* vor 1599; † nach 1610), deutscher Hüttenmeister, siehe Hans Horenbarch
 Michael Hörenberg (* um 1970), deutscher Kryptologe, siehe Breaking German Navy Ciphers#Geschichte